XIII чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 17 по 20 сентября 1987 года в Варне (Болгария). Индивидуальные выступления проходили с обручем, скакалкой, булавами и лентой. Групповые соревнования проходили с шестью мячами и тремя мячами/тремя обручами.

Страны-участницы

Индивидуальное первенство

Групповое первенство

Финалы в индивидуальном первенстве

Многоборье

Скакалка

Обруч

Булавы

Лента

Финалы в групповом первенстве

Многоборье

6 мячей

3 мяча+3 обруча

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Международные соревнования по гимнастике в Болгарии
Сентябрь 1987 года
Международные спортивные соревнования в Варне
Чемпионаты мира в Болгарии